Kalkofenbach ist ein Gewässername:

 Kalkofenbach, oberster Abschnitt bis Seehof, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern am Hauptstrang des Dießener Mühlbachs
 Kalkofenbach (Eselsbach), rechter Zufluss des Eselsbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Ette) nach Heuchlingen, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kalkofenbach (Kugelbach), rechter Zufluss des Kugelbachs (zur Ussel) nach Baierfeld, Gemeinde Buchdorf, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kalkofenbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei Alznach, Stadtteil Eschach, Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kalkofenbach (Wengener Argen), linker Zufluss der Wengener Argen (zur Unteren Argen) vor Riedbruck, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern